A King Records a következőkre utalhat:

 King Records, japán kiadó
 King Records, amerikai kiadó